Julia odkazuje na:

Julia (programovací jazyk) – programovací jazyk
Julia (film) – americký film

Julie – křestní jméno